Panten ist der Name folgender Orte:

 Panten, eine Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein (Deutschland)
 Panten, eine ehemals deutsche Ortschaft im Landkreis Liegnitz in Schlesien – seit 1945 Pątnów Legnicki, Gmina Kunice (Polen)
 Der historische Name von Pantene im Bezirk Mazsalaca, Lettland.

Panten ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Panten (* 1945), nordfriesischer Heimatforscher und Lehrer
 Elsa Hielscher-Panten (* 1871), deutsche Dichterin und Politikerin (DNVP), MdL
 Silke Panten (* 1979), deutsche Basketballspielerin